Maryna Zanevs'ka era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Mona Barthel.

Il singolare del torneo di tennis Zwevegem Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mihaela Buzărnescu che ha battuto in finale Bibiane Schoofs 3–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Mona Barthel (quarti di finale)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (semifinali)
  Yurika Sema (semifinali)

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Anaïs Laurendon (primo turno)
 Ana-Clara Duarte (primo turno)
 Lenka Wienerová (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Zwevegem Ladies Open 2011